Preindl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Preindl (1921–1972), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joseph Preindl (1756–1823), österreichischer Komponist